Сезон 2005—2006 гонок серии «А1 Гран-при» — первый сезон гоночной серии «А1 Гран-при». В нём зарегистрировано 11 Гран-при и 25 команд-участниц. Сезон проводился с 25 сентября 2005 по 2 апреля 2006 года.

Расписание сезона 
Сезон 2005—2006 гг. состоял из 11-ти Гран-при. 
Каждый Гран-при проводится с пятницы во воскресенье. В пятницу проходят две сессии свободных заездов, в субботу — ещё один час свободных заездов и квалификация, в воскресенье — короткая и главная гонки. 

В таблице в качестве даты Гран-при указывается дата соответствующего воскресенья, то есть дата короткой и длинной гонки.

Примечания:
 Гран-при Индонезии должен был состояться 15 января 2006 года, но перенесён в связи с трауром в ОАЭ, причиной которого явилась кончина премьер-министра и эмира Дубая, шейха Мактума бин Рашида аль Мактума.
 Первоначально 12 февраля 2005 года должен был состояться Гран-при Бразилии (и тогда календарь сезона 2005—2006 гг. насчитывал бы 12 Гран-при), но впоследствии он был отменён.

Положение в чемпионате 
За каждый Гран-при команда может набрать очки, которые прибавляются к общему числу очков команды в борьбе за Кубок мира.
За короткую гонку очки начисляются первым 10 командам: от 10 очков за победу до 1 очка за 10-е место. 
За главную гонку очки начисляются так же.
Также 1 очко даётся за лучший круг по результатам обеих гонок.

В таблице представлено текущее положение в чемпионате всех команд, а также количество очков, набранное в каждом Гран-при. Победа в короткой гонке выделена жёлтым цветом, победа в главной гонке — красным, победа в обеих гонках — оранжевым. 
Если команда не участвовала в Гран-при, это отмечено знаком «—». 
Лучший круг по итогам двух гонок отмечен знаком «*».

Примечания:
 На Гран-при ЮАР в команде Пакистана вместо попавшего в аварию во время третьей серии практик Адама Хана выступал итальянец Энрико Токачелло.

 Команда Франции за один этап до окончания первенства одержала досрочную победу и стала обладательницей Кубка мира по автоспорту.

Призы 

2 апреля 2006 года по окончании сезона на торжественной церемонии команда Франции получила главный приз — Кубок мира по автоспорту. Помимо победителей общего зачета призы получили и другие участники серии:

 «Максимальный прогресс пилота» — Стивен Симпсон (ЮАР)
 «Максимальный прогресс команды» — Мексика
 «Лучшая раскраска машин» — Нидерланды (по результатам опроса на официальном сайте серии)
 «Самый зрелищный маневр» — Йос Ферстаппен (Нидерланды)
 «Самые верные фанаты» — Нидерланды
 «Лучшее проведение этапа» — Дана Купер, отвечавшая за проведение Гран-при ЮАР
 «Лучшее представление этапа» — Команда Китая и организаторы Гран-при Китая

Команды 
Ниже перечислены составы команд, участвующих в сезоне 2005-2006 гг.

Сезоны А1
2005
25